Andrea di Bartolo puede referirse a:
 Andrea di Bartolo Cini, pintor italiano de finales del siglo  y principios del 
 Andrea del Castagno, apodo de Andrea di Bartolo di Bargilla, pintor cuatrocentista italiano.
 Andrea Solari, también llamado Andrea di Bartolo, pintor altorenancentista italiano.